Klanec je lahko:
 Klanec, ravna nagnjena ploskev

Klanec pa je ime tudi več naselij v Sloveniji:

 Klanec, občina Komenda
 Klanec pri Gabrovki, občina Litija
 Klanec pri Komnu, občina Komen
 Klanec pri Kozini, občina Hrepelje-Kozina
 Klanec, del Kranja
Klanec, del Vrhnike (Na klancu)
glej tudi Podklanec in Zaklanec ter hrvaški Klanjec